Chlorek złota(I) – dawniej zwany chlorkiem złotawym - AuCl
 Chlorek złota(III) – dawniej zwany chlorkiem złotowym - AuCl3